Ка́унсил:
 Каунсил — аэропорт в штате Аляска.
 Каунсил — аэропорт в штате Айдахо.